Леони́д Руде́нко:
 Руденко, Леонид Анатольевич (род. 1985) — российский диджей, электронный музыкант и продюсер.
 Руденко, Леонид Георгиевич (1906—2002) — первый секретарь Таганрогского ГК ВКП(б).
 Руденко, Леонид Григорьевич (род. 1941) — украинский географ.